

Patronyme 

 Adam Peterman (1995-), coureur d'ultra-trail américain ;
 Alexis Peterman, actrice et modèle britannique ;
 Dan Peterman (1960-), artiste plasticien contemporain américain ;
 Donald Peterman (1932-2011), directeur de la photographie américain ;
 Jocelyn Peterman (1993-), joueuse de softball canadienne ;
 Melissa Peterman (1971-), actrice, animatrice et humoriste américaine ;
 Nathan Peterman (1994-), joueur américain de football américain.

Toponyme 

 Peterman census-designated place dans l'État américain de l'Alabama

Homonymie de patronyme